Vázquez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Vázquez
 Francisco María Vázquez
 Magdalena Vázquez